Districtul Marion sau Districtul civil Marion (conform originalului, Marion Township) se poate referi la mai multe districte civile din multiple state ale Statelor Unite ale Americii.

Arkansas (07) 

 Districtul Marion, Arkansas (dezambiguizare)

(conform districtelor din comitatele Bradley, Drew, Lawrence, Ouachita, Phillips, Sebastian și White).

Illinois (02) 

 Districtul Marion, comitatul Lee, statul  (conform MR Tw LE-IL) și
 Districtul Marion, comitatul Ogle, statul Illinois (conform MR Tw OG-IL).

Indiana (12) 

 Districtul Marion, Indiana (dezambiguizare)

(conform districtelor din comitatele Allen, Boone,  Decatur,  Dubois,  Hendricks,  Jasper,  Jennings,  Lawrence,  Owen,  Pike,  Putnam și Shelby).

Iowa (10) 

 Districtul Marion, Iowa (dezambiguizare)

(conform districtelor din comitatele Clayton, Davis, Franklin, Hamilton, Henry, Lee, Linn, Marshall, Plymouth și  Washington).

Kansas (05) 

 Districtul Marion, Kansas (dezambiguizare)

(conform districtelor din comitatele Bourbon, Doniphan, Douglas, Lincoln și Nemaha).

Michigan (05) 

 Districtul Marion, Michigan (dezambiguizare)

(conform districtelor din comitatele Charlevoix, Livingston, Osceola, Saginaw și Sanilac).

Minnesota (unul) 

 Districtul Marion, comitatul Olmsted, statul  (conform MR Tw OS-MN)

Missouri (15) 

 Districtul Districtul Marion, Missouri (dezambiguizare)

(conform districtelor din comitatele Buchanan, Cole, Dade, Daviess, Grundy, Harrison, Jasper, Mercer, Monroe, Newton, Polk și Saint Francois).

Nebraska (unul) 

 Districtul Marion, comitatul Franklin, statul  (conform MR Tw FK-NE)

New Jersey (unul) 

 Districtul Marion, comitatul Franklin, statul  (conform MR Tw FK-NJ, existent istoric între 1838 și 1839, re-atașat apoi districtului Hopewell)

North Carolina - Carolina de Nord (unul) 

 Districtul Marion, comitatul McDowell, statul  (conform MR Tw MD-NJ)

North Dakota - Dakota de Nord (unul) 

 Districtul Marion, comitatul Bowman, statul  (conform MR Tw BM-ND)

Oklahoma (unul) 

 Districtul Marion, comitatul Dewey, statul  (conform MR Tw BM-OK)

Ohio (13) 

 Districtul Districtul Marion, Ohio (dezambiguizare)

(conform districtelor din comitatele Allen, Clinton, Fayette, Franklin, Hancock, Hardin, Henry, Hocking, Marion, Mercer, Morgan, Noble și Pike).

Pennsylvania (13) 

(conform districtelor din comitatele Beaver, Berks, Butler și Centre).

South Dakota - Dakota de Sud (unul) 

 Districtul Marion, comitatul Turner, statul  (conform MR Tw TR-SD)

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după George Washington
 Marion (dezambiguizare)
 Comitatul Marion (dezambiguizare)
 Districtul Marion (dezambiguizare)
 Districtul Marion, Arkansas (dezambiguizare)
 Districtul Marion, Indiana (dezambiguizare)
 Districtul Marion, Iowa (dezambiguizare)
 Districtul Marion, Kansas (dezambiguizare)
 Districtul Marion, Michigan (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii